Gigg est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Ross Gigg (1956-2014), joueur de rugby australien

Toponyme

Gigg, banlieue de Bury, Grand Manchester
Gigg Lane, stade de football

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme